Ното́вич — еврейская фамилия. Среди вариантов написания: Notowicz, Notovitch, Notowitsch, Notovič. Известные носители:

 Нотович, Натан (1911—1968) — немецкий композитор, педагог, музыковед и общественный деятель.
 Нотович, Николай Александрович (1858—?) — российский разведчик, писатель, журналист, дворянин и казак-офицер.
 Нотович, Осип Константинович (1849—1914) — русский журналист.
 Нотович, Филипп Иосифович — советский историк.

См. также 
 Нутович, Евгений Михайлович (1932—2017) — российский коллекционер неофициального искусства